El Torneig de 's-Hertogenbosch 2019, oficialment conegut com a Libéma Open 2019 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de juny de 2019 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista francès Adrian Mannarino va guanyar el primer títol del seu palmarès després d'haver set derrotat en sis finals consecutivament. L'estatunidenca Alison Riske va guanyar el segon títol de la seva carrera però ja feia cinc anys de l'anterior i també havia acumulat sis derrotes des de llavors.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019